Миколаївська сільська громада:
 Миколаївська сільська громада — громада у Синельниківському районі Дніпропетровської області
 Миколаївська сільська громада — громада у Дніпровському районі Дніпропетровської області
 Миколаївська сільська громада — громада в Сумській області

Див. також 
 Миколаївська міська громада
 Миколаївська селищна громада